Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Martina Hingis e Sania Mirza.

La coppia Hingis-Mirza ha poi vinto il titolo superando in finale Casey Dellacqua e Darija Jurak per 6-0, 6-4

Teste di serie

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno) 
  Tímea Babos /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Family Circle Cup 2015
WTA Tour 2015